Шелищ — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Шелищ, Пётр Борисович (род. 1945) — российский политик и общественный деятель, депутат Государственной думы четырёх созывов.
 Шелищ, Борис Исаакович (1908—1980) — участник Великой Отечественной войны, изобретатель водородного двигателя.